een strijd tussen verwanten, zie broedertwist (algemeen)
De Broedertwist in Gondor in de fictieve wereld Midden-aarde van schrijver J.R.R. Tolkien - Zie Broedertwist (Tolkien)
Het 25ste album uit de Asterix stripreeks - Zie: De broedertwist